Ток се може односити на:
 Ток (рачунарство)
 Ток (Аљаска)